Pogarell bezeichnet:

 Preczlaw von Pogarell (1299–1376), den bedeutendsten Bischof von Breslau
 Reiner Pogarell (1951–2022), deutscher Linguist
 Pogorzela (Olszanka), einen ehemals deutschen und nun polnischen Ort in Schlesien

Siehe auch:
 Pogrell, schlesisches Adelsgeschlecht